Foibé, starořecky Φοίβη „zářící“, latinsky Phoebe, ženská forma jména Φοῖβος Foibos, je v řecké mytologii jméno několika postav:

 Foibé, titánka, manželka Koia a matka Létó
 titul Artemidy
 titul Seléné
 Foibé, jedna z Hélioven
 Foibé, jedna z Leukippid
 hamadryáda Foibé, jedna z družek Danaových
 Foibé, spartská princezna, dcera Tyndarea a Lédy
 Foibé, jedna z Amazonek bojujících proti Héraklovi

Kromě toho nosila jméno Foibé také:

 Foibé, novozákonní jáhenka

Odkazy

Reference